Candia, nom venecià de Càndia (actualment anomenada Iràklio), capital de Creta, Grècia.
 Candia, població de l'estat de Nou Hampshire, Estats Units.
 Candia (sovint apareix escrit com Kandia) fou el nom que els portuguesos van donar a Senkadagala al centre de l'illa de Ceilan, derivada del singalès Kanda, que vol dir "muntanya" i fou aplicat tant al principat, oficialment Uda Rata, com a la capital que en singalès es deia oficialment "Senkanda Saila Sriwardhana Pura". El nom Kandy popularitzat pels anglesos (que és el nom actual) no fou conegut dels singalesos fins al .

Referències